EZO nebo Ezo má více významů:

 EZO – evidence zájmových osob (počítačový registr/databáze Státní bezpečnosti)
 EZO – elektronické zpracování obrazu
 EZO (hudební skupina) (též Ezo, E・Z・O) – japonská heavymetalová kapela
 EZO (album) – jejich eponymní album z roku 1987
 Ezo – dřívější název ostrova Hokkaidó a jeho obyvatel Ainuů
 Republika Ezo
 Ezo (město) – město v Jižním Súdánu

Externí odkazy 
 

Zkratky